Ajda Košnjek (ur. 21 października 2007) – słoweńska skoczkini narciarska, reprezentantka klubu NSK Tržič. Medalistka mistrzostw świata juniorów (2023).

W 2021 zdobyła srebrny medal indywidualnie i złoty w drużynie w zawodach OPA Games w Predazzo. 20 sierpnia 2022 w Szczyrku w debiucie w konkursie FIS Cupu zajęła 6. miejsce, a w konkursie rozgrywanym dzień później odniosła zwycięstwo. We wrześniu 2022 zadebiutowała w Letnim Pucharze Kontynentalnym, zajmując 9. i 10. miejsce w Lillehammer, a następnie po raz kolejny stanęła na podium FIS Cupu, zawody w Seefeld kończąc na 3. lokacie.

31 grudnia 2022 po raz pierwszy wystąpiła w Pucharze Świata, zajmując 38. pozycję w zawodach w Ljubnie. Wystartowała na Mistrzostwach Świata Juniorów 2023. Indywidualnie zajęła 6. miejsce, a w konkursach drużynowych zdobyła medale: srebrny w zespole kobiecym oraz złoty w mieszanym. 11 lutego 2023 zdobyła pierwsze w karierze punkty Pucharu Świata dzięki zajęciu 27. lokaty w konkursie w Hinzenbach.

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Słoweńskie skoczkinie narciarskie
Urodzeni w 2007